San Polo steht für:

geographische Objekte in Italien:
 San Polo, Stadtteil von Venedig
 San Polo dei Cavalieri, Gemeinde in der Region Latium
 San Polo d’Enza, Gemeinde in der Region Emilia-Romagna
 San Polo Matese, Gemeinde in der Region Molise
 San Polo di Piave, Gemeinde in der Region Venetien

Sonstiges:
 San Polo (Venedig), Kirche in San Polo, Venedig
 Campo San Polo, Platz in Venedig

Siehe auch:
 San Paolo